Erich Honecker (1912, Neunkirchen1994, Santiago du Chili), un homme politique allemand;
 
  (1888, Bonn1941, Fribourg-en-Brisgau), un philosophe allemand; son fils Raimund est le physicien nucléaire retraité RWTH Aachen;
  (* 1934, Ulm), un théologien protestant et professeur allemand;
  (* 1980, [?]), une joueuse de football allemande;
 Margot Honecker, née Feist (1927, Halle – 2016, Santiago de Chile), une femme politique est-allemande.
 Paul Honegger (ou Honecker) (1590-1649), peintre allemand.

Voir aussi 
 , Hohneck,